Tre örlogsfartyg i den Amerikanska flottan har burit namnet USS Arizona, namngivna efter den amerikanska delstaten Arizona:

  – sjösattes 1858 och tjänstgjorde under amerikanska inbördeskriget
  – en ångfregatt sjösatt 1865 som USS Neshaminy. Hon omdöptes två gånger och bar namnet Arizona i mindre än tre månader
  – en slagskepp av Pennsylvania-klass som japanska bombplan sänkte vid attacken mot Pearl Harbor den 7 december 1941

En kärnreaktordriven ubåt i Virginia-klass är planerad att heta USS Arizona.

Se även

Noter 

Namn på amerikanska örlogsfartyg